Милоје Поповић може бити:

 Милоје Поповић Ђак, вођу буне из 1825. године
 Милоје Поповић Каваја, српског новинара и публицисту који је написао текст за композицију „Марш на Дрину“
 Милоје Поповић (глумац), српског и југословенског глумца 
 Милоје Поповић (редитељ), српског редитеља и сценаристу